Mayer-ház (Budapest) Andrássy út 99. Feszl Frigyes (1883–84)
 Mayer-ház (Kolozsvár) Jókai utca 15. (18. század)
 Mayer-ház (Szekszárd) Széchenyi utca 19. (1838–40)

 Ungar–Mayer-ház Szeged, Kárász utca 16. Magyar Ede (1910–1911)